William Leslie ou Bill Leslie peut faire référence à :
 , joueur de rugby à XIII
  (?-1513), noble écossais
 Sir William Leslie,  Baronnet (mort c. 1680), un des 
 Wilhelm von Leslie (1718–1727), évêque de Laybach
 William Leslie (1751–1777), fils du comte de Leven, tué à la bataille de Princeton
 William Leslie (of Nethermuir) (1802–1879), :en:List of Provosts and Lord Provosts of Aberdeen
 William Leslie (MP) (1814–1880), politicien écossais et membre du parlement représentant Aberdeenshire
 William Leslie (1925-2005), acteur américain,
  (1952-), journaliste américain et musicien,
 , commentateur britannique de football

Source de la traduction